Sparus brama Bonnaterre, 1788 – synonim gatunku ryby Brama
 Sparus brama Bloch 1791 – synonim gatunku ryby Kantar